La Ligue des champions 2003-2004 est la  de la Ligue des champions, compétition de handball qui met aux prises les meilleures équipes européennes.

La compétition est remportée par le club danois du Slagelse FH, vainqueur en finale du tenant du titre, le club slovène du Krim Ljubljana.

Résultats

Tours préliminaire

Phase de groupes

Phase finale

Finale 
 Slagelse FH  25-24 (14-13)  Krim Ljubljana
 Slagelse FH : Ausra Fridrikas (8 buts), Bojana Popović (5), Stéphanie Cano (3), Camilla Andersen, Anja Freser, Maja Mitrović et Valentina Radulović (2), Mette Blak Melgaard (1).
 Krim Ljubljana : Tanja Logvin (9), Olga Čečkova, Tatjana Oder, Marina Vergeliouk et Nataliya Derepasko (3) Olena Iatsenko (1),  Rugilė Kliukaitė (1).
 Krim Ljubljana  32-36 (14-16)  Slagelse FH
 Krim Ljubljana : Nataliya Derepasko (11), Tanja Logvin (7), Lioudmila Bodnieva (4), Olga Čečkova et Marina Vergeliouk (3), Tatjana Oder (2), Deja Doler et Olena Iatsenko (1).
 Slagelse FH : Bojana Popović (9), Camilla Andersen (7), Anja Freser (6), Ausra Fridrikas et Valentina Radulović (5), Stéphanie Cano et Mette Blak Melgaard (2).

Vainqueur et effectif 

Effectif des vainqueurs : 
 
(Sine Christiansen, Sandra Folden, Maria Hansen, Christina Jakobsen, Trine Kjarsgaard, Kamilla Kristensen, Trine Larsen, Karina Madsen, Stina Madsen, Lene Möller Mette Nöddekar, Andjela Rajović, Janni Zeberg Sörensen et Isabella Thomsen Rosenby ne jouent pas la finale)

Meilleures buteuses 
Les meilleures buteuses sont :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ligue des champions féminine de l'EHF
 Saison 2003-2004
 Coupe des Coupes (C2)
 Coupe de l'EHF (C3)
 Coupe Challenge (C4)
 Ligue des champions masculine (C1)

Liens externes 
 Archives officielles

Ligue des champions féminine de l'EHF
Europe F1
Handball F1